HMS Sundsvall har tre fartyg döpts till i svenska flottan:

HMS Sundsvall (1675), örlogsskepp sjösatt år 1675
HMS Sundsvall (J12), jagare sjösatt år 1942
HMS Sundsvall (K24), kustkorvett sjösatt år 1991

Se även
Sundsvall

Namn på svenska örlogsfartyg